SLC-41 (сокр. , буквально Космический стартовый комплекс-41) — стартовый комплекс, расположенный на территории базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Один из пяти (наряду с SLC-20, SLC-37, SLC-40 и LC-46) используемых комплексов по состоянию на 2020 год.

C 1965 по 1999 года комплекс SLC-41 использовался для запусков ракет-носителей «Titan III» и «Titan IV».

С 2002 года по настоящее время используется для запуска ракет-носителей «Атлас V».

Titan III 
Строительство комплекса началось в 1962 году. SLC-41, как и SLC-40 был создан как часть комплекса Integrate-Transfer-Launch (ITL), который создавался на мысе Канаверал для ускорения процесса запуска ракет-носителей «Titan IIIC». Сборка ракеты-носителя происходила в ангаре вертикальной сборки (Vertical Integration Build), находящемся на отдалении от стартовых площадок, затем собранную ракету с полезной нагрузкой по железной дороге доставляли к одной из стартовых площадок. В апреле 1965 года комплекс был завершён, и 21 декабря 1965 года состоялся первый запуск ракеты-носителя «Titan IIIC» с этого комплекса. С 1965 по 1969 года было осуществлено 10 запусков данной ракеты-носителя.

С 1974 по 1977 года комплекс использовался NASA для запуска исследовательских аппаратов «Викинг», зондов «Вояджер» и космических аппаратов для изучения Солнца «Helios» с помощью ракеты-носителя «Titan IIIE».

С 1974 по 1986 года стартовая площадка не использовалась.

Titan IV 
В январе 1986 года начались работы по переоборудованию комплекса для запусков ракеты-носителя «Titan IV», которые длились в течение двух лет.

14 июня 1989 года со стартового комплекса SLC-41 состоялся дебютный запуск ракеты-носителя «Titan IV». Всего с комплекса было произведено 10 запусков данной ракеты-носителя, последний состоялся 9 апреля 1999 года.

Атлас V 

В 1998 году компания «Lockheed Martin» получила от правительства США разрешение на переоборудование комплекса для запусков ракеты-носителя «Атлас V». В конце 1999 были проведены взрывные работы по разрушению старых строений комплекса.

Летом 2000 года были завершены работы по созданию нового вертикального сборочного ангара (), расположенного в 550 метрах южнее стартовой площадки. Высота здания — 89 м.

До конца года комплекс оборудован баком для жидкого водорода объёмом 160 м3, двумя баками для керосина RP-1 объёмом по 170 м3 каждый и баком для жидкого кислорода объёмом 1760 м3.

В 2001 году была завершена мобильная пусковая платформа () и центр управления полётами.

В ангаре вертикальной сборки происходит установка первой ступени ракеты-носителя «Атлас V» на мобильную пусковую платформу, добавление разгонного блока «Центавр», монтаж твердотопливных ускорителей и присоединение закрытой в головном обтекателе полезной нагрузки, после чего готовая к старту ракета на мобильной платформе передвигается по железной дороге к стартовой площадке.

21 августа 2002 года состоялся первый запуск ракеты-носителя «Атлас V» c коммерческим спутником связи «Hot Bird 6».

В сентябре 2015 года началась модификация комплекса в процессе подготовки его к пилотируемым запускам космического корабля «CST-100 Starliner». На стартовой площадке будет установлена 61-метровая башня () для доступа экипажа к космическому кораблю, установленному на ракете-носителе. Отдельные части башни собирается в отдалении от комплекса и устанавливаются на своё место в промежутках между запусками «Атлас V».

Планируется для запуска пилотируемых космических кораблей Boing-CFT.

История запусков

Фотогалерея

См. также 

 Семейство ракет-носителей Titan
 Ракета-носитель Атлас V
 United Launch Alliance

Примечания

Ссылки 
 Cape Canaveral LC41 в Энциклопедии Астронавтика

База ВВС США на мысе Канаверал
Стартовые комплексы
Boeing
Lockheed Martin Corporation